Sobrietas (deugd), het Latijnse woord voor matigheid
Sobriëtas (roman), roman van Ad Visser
Sobriëtas (vereniging), een vereniging van geheelhonhouders